Le sigle S&P peut faire référence à :
 Standard & Poor's, agence de notation américaine
 Solidarité et progrès, parti politique français

Voir aussi